One More Girl — канадский музыкальный коллектив, основанный в Ванкувере. Исполняет песни в стиле рок.

Биография 
Группа называется One More Girl (Ещё одна девушка), хотя на самом деле она состоит из двух сестер — Бритт и Карли Маккилип. Они уже пели и играли на музыкальных инструментах, когда были ещё совсем маленькими.

Они выпустили первый альбом «Big Sky», подписали контракт с крупным лейблом. Выпустили 5 синглов, сняли 5 видеоклипов.

В 2011 году группа выпустила новый сингл «Fall Like That».

10 августа 2011 года девушки объявили через Twitter о подписании нового контракта с Interscope Records и выходе своей музыкальной карьеры на мировой уровень. Теперь они часть Universal Music Group.

Семья 
Мать Линда и отец Том направили судьбы девушек в музыкальном направлении. Том и сейчас постоянно путешествует с девушками, ведь он музыкант. Он иногда участвует в шоу, он — продюсер первого альбома группы.

Дискография

Альбомы

Синглы 

 AОжидается релиз.

Ссылки 
 
 
 
 

Кантри-группы Канады
Музыкальные коллективы из Ванкувера
Исполнители Universal Music Group
Исполнители Interscope Records